Il y a eu plusieurs Guigues IV :
Guigues IV de Forez, comte du Forez, mort en 1241
Guigues IV d'Albon, dauphin du Viennois, mort en 1142